Инду́кция (из   «при-вести (к)») — широко используемый в науке термин.

В физике
 Электромагнитная индукция
 Магнитная индукция
 Электрическая индукция
 Электростатическая индукция
 Индуктивность

В логике
 Индуктивное умозаключение — это процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему.
 Полная индукция — метод доказательства, при котором утверждение доказывается для конечного числа частных случаев, исчерпывающих все возможности.
 Неполная индукция — наблюдения за отдельными частными случаями наводит на гипотезу, которая нуждается в доказательстве.
 Математическая индукция — метод доказательства для последовательности натуральных чисел либо объектов, однозначно занумерованных натуральными числами.

В философии
 Проблема индукции — философская проблема обоснованности индуктивных суждений.

В экономике
 Индукция — это вид обобщения, связанный с предвосхищением результатов наблюдений и экспериментов на основе данных опыта. В индукции данные опыта «наводят» на общее, поэтому индуктивные обобщения рассматриваются обычно как опытные истины или эмпирические законы. Изучая финансово-хозяйственную деятельность ряда типичных российских предприятий, можно делать, например, выводы о закономерностях развития совокупности предприятий.

В юридических науках
 Индуктивный метод — способ исследования и изложения, при котором от наблюдаемых частных фактов переходят к выделению принципов, общих положений теории, установлению закономерностей.

В медицине и биологии 
 Индукция ферментов метаболизма — абсолютное увеличение количества и активности ферментов метаболизма вследствие воздействия на них определенного химического соединения, в частности лекарственного средства.
 Индукция (в физиологии)
 Аффективная индукция — симптом в психиатрии.
 
 
 Эмбриональная индукция
 Индукция стволовых клеток (иСК) — получение стволовых клеток из каких-либо иных клеток, путём эпигенетического перепрограммирования.

В химии
 Химическая индукция — совместное протекание двух химических реакций, из которых одна обусловливает или ускоряет вторую.

См. также 
 Индуцированный бред
 Индукционная плита
 Индукционная печь

Примечания